Prin istoria romanilor se poate înțelege:
Istoria Imperiului Roman
Istoria românilor